Osoby o tym nazwisku:
 Adriatik Hoxha – albański lekkoatleta
 Enver Hoxha – albański działacz komunistyczny
 Erand Hoxha – albański aktor i producent filmowy
 Ibrahim Hoxha – albański historyk 
 Nexhmije Hoxha – albańska polityczka komunistyczna